Флаг муниципального образования муниципальный округ Балка́нский во Фрунзенском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 сентября 2006 года как флаг муниципального округа № 76 (с 2008 года — муниципальный округ Балканский) и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2458.

Описание 
«Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две части: зелёную и голубую. Ширина нижней полосы составляет 1/5 ширины полотнища. На зелёном фоне расположено изображение герба».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с лазоревой оконечностью серебряный шестиконечный крест и, поверх всего, пониженный золотой русский шлем. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Символика 
Зелёный цвет полотнища символизирует сельскохозяйственные угодья, которые исторически находились на нынешней территории муниципального образования муниципальный округ Балканский.

Голубая полоса символизирует протекающую на территории муниципального образования муниципальный округ Балканский реку Волковку, которая в далёкие времена называлась Монастыркой. Все эти земли принадлежали монастырю Александро-Невской лавры. В связи с чем, на зелёном фоне гербового щита вынесено серебристое изображение православного креста, а в знак покровительства над этими землями святого князя Александра Невского поверх креста вынесен золотистый княжеский шелом.

Примечания